Johannesskolen kan henvise til flere skoler:

 Johannesskolen (Frederiksberg) – en privatskole på Frederiksberg.
 Johannesskolen (Hillerød) – en kristen friskole i Hillerød.